Résiste est un titre notamment porté par:

 Résiste, une chanson de la chanteuse française France Gall sorti en 1981 ;
 Résiste, une comédie musicale française de France Gall et Bruck Dawit créée en 2015 ;
 Résiste!, une émission de télévision canadienne diffusée pour la première fois en 2021.

Voir aussi